Система нарахування очок у Формулі-1 використовується для визначення переможців (пілота та команди) Чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1, що проходить з 1950 року під егідою FIA та для визначення команди-конструктора, володаря Кубку конструкторів, що розігрується з 1958 року. За багатолітню історію проведення чемпіонату ця система неодноразово змінювалась, але для виграшу у турнірі завжди потрібно було набрати найбільшу кількість очок за весь чемпіонат чи за якусь певну кількість Гран-прі.

Таблиця нарахування очок за роками

Примітки

Джерела 
 http://www.formula1.com/results/season/ Статистичні дані на офіційному сайті www.formula1.com (англійською мовою)
 http://wildsoft.ru/ Інтернет-енциклопедія про Формулу-1 (російською мовою)
 «Формула-1. Полная иллюстрированная энциклопедия автогонок Гран-при», Росмэн, 2001, ISBN 5-8451-0437-8

Формула-1